Абруцци — многозначный термин:

 Абруцци — провинция в Италии
 Абруцци-э-Молизе — бывшая область Италии.
 Абруцци — горная возвышенность в центральной части Апеннин в Италии.
 Герцог Абруцци — один из титулов итальянского принца из Савойской династии Луиджи Амедео.
 Джон Абруцци — персонаж американского телесериала «Побег», босс мафии